La smaltite è un minerale appartenente alla classe dei solfuri. In realtà si tratta di un arseniuro.

Il minerale è una varietà di skutterudite, cui differisce per una carenza di atomi di arsenico.

Abito cristallino 
Cubico ed ottaedrico.

Origine e giacitura 
In giacimenti metalliferi associata a minerali di cobalto.

Forma in cui si presenta in natura 

I cristalli cubici sono del tutto simili, eccezion fatta per il colore, alla pirite, ma vi sono anche cristalli ottaedrici e rombododecaedrici, tuttavia non si hanno mai i piritoedri.

Proprietà chimico-fisiche 

La smaltite alterandosi si trasforma in arseniati, principalmente in arseinati di cobalto (tra cui eritina e roselite) sotto forma di patine rosa o, molto raramente, in cristalli rossi. La smaltite risulta solubile in acido nitrico.

Giacimenti principali 

Europa: Skutterud presso Modum (Norvegia);
Germania: Schneeberg (Sassonia), Bieber e Riechelsdorf (Assia), Wittichen (Foresta Nera);
Italia: Bessinetto e Punta Corna (Val di Viù), Filone della Sarda presso il Colle del Paschietto (Val d'Ala);
Altre località: Bou Azzer e Irhtem (Marocco); Cobalt nell'Ontario (Canada).

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Varietà di minerali